Икра () — село в Курахском районе Дагестана. Село известного Абрека Кири Буба

Географическое положение 
Расположено на реке Курах в 20 км от районного центра.

Население

Хозяйство 
Исторически известно как оружейный и ювелирный ремесленный центр.

Уроженцы 
 Абрек Кири Буба.
 Эсед Бабастанович Салихов (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Зейнудин Лукманович Батманов (1967—2015) — Герой России.

Примечания